, ранее  — околоземный астероид, пересекающий орбиту Марса, потенциально опасный астероид группы аполлонов.

Описание 
Спустя три месяца после открытия астероида 6 декабря 1997 года Джеймсом Скотти из проекта Spacewatch Университета Аризоны было предсказано, что астероид сблизится с Землёй на малое расстояние 28 октября 2028 года. Дополнительные наблюдения, ещё до официального открытия астероида, с 1990-х годов помогли уточнить орбиту. Известно, что астероид сблизится с Землёй 26 октября 2028 года на расстояние 0,0062 а. е., что в 2,4 раза превышает расстояние от Земли до Луны. В течение тесного сближения блеск астероида достигнет максимального значения 8,2, и будет доступен для наблюдения в бинокль.

 обладает размерами от 0,7 до 1,4 км в диаметре.

Астероид регулярно сближается с крупным астероидом Палладой.

Циркуляр МАС 
11 марта 1998 года по данным наблюдений за три месяца Международный астрономический союз объявил, что астероид пройдёт на расстоянии около 80 % радиуса орбиты Луны при малой вероятности столкновения с Землёй в 2028 году.
Однако 23 декабря 1997 года было показано, что XF11 не обладает значимой вероятностью столкновения с Землёй. Спустя несколько часов после заявления независимые вычисления, которые провели Paul Chodas, Don Yeomans и Karri Muinonen, подтвердили, что вероятность столкновения с Землёй действительно близка к нулю, при этом она гораздо меньше, чем вероятность соударения с другими астероидами.
Во время тесного сближения в октябре 2002 года астероид наблюдался на 70-метровом телескопе Голдстоун, что помогло уточнить параметры орбиты.

Примечания

Ссылки 
 1997 XF11 at the European Asteroid Research Node (E.A.R.N)
 Brian Marsden: 1997 XF11: the true story (Archived from the original)
 Spacewatch animation of 1997 XF11
 Asteroid 1997 XF11 (Earth Close-Approach), JPL Near-Earth Object Program
 
 

Аполлоны (астероиды)
Потенциально опасные астероиды